Виктор Иванович Калюжный () — российский политик; министр топлива и энергетики России (1999—2000), заместитель министра иностранных дел России, посол России в Латвии (2004—2008).

Биография 
Родился в семье работников нефтедобывающей отрасли. Окончил Уфимский нефтяной институт (1970).
 1970—1978 — в производственном объединении «Томскнефть» Миннефтепрома, от оператора до главного инженера нефтяного газодобывающего управления (НГДУ) «Васюганнефть».
 1980—1986 — на партийной работе: секретарь парткома НГДУ «Стрежевойнефть», второй секретарь Стрежевого ГК КПСС Томской области.
 1986—1990 — продолжение карьеры в Миннефтепроме: заместитель начальника по экономике НГДУ «Стрежевойнефть» производственного объединения «Томскнефть», главный инженер, начальник НГДУ «Приобнефть» производственного объединения «Нижневартовскнефтегаз».
 1990—1993 — директор по добыче нефти и газа совместного предприятия «Вьетсовпетро» (г. Вунг Тау, Республика Вьетнам).
 1993—1997 — первый заместитель генерального директора АО «Томскнефть» (г. Стрежевой).
 1997 — первый вице-президент Восточной нефтяной компании (г. Томск).
 1997—1998 — депутат Законодательной Думы Томской области второго созыва.
 1998—1999 — первый заместитель министра топлива и энергетики России.
 25 мая 1999 — 28 июня 2000 — министр топлива и энергетики России.
 31 мая 2000 — 29 июля 2004 — заместитель министра иностранных дел и спецпредставитель президента РФ по вопросам урегулирования статуса Каспийского моря.
 1 сентября 2004 — 11 января 2008 — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Латвии. «Главное, о чем мне сказали перед отъездом в Ригу, что у России с Латвией все очень плохо, а единственное хорошее — это резиденция посла».

Председатель Наблюдательного совета фонда «Национальный нефтяной институт».

Увлечения 
Владеет английским языком. Теннис, футбол, баскетбол.

Семья 
Женат. Имеет двух сыновей — Михаила и Павла, совладельцев латвийской фирмы «Terminala serviss».

Награды 
 Нагрудный знак «Отличник нефтяной и газовой промышленности СССР»
 Орден «Знак Почёта» (1984)
 Медаль «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» (1986)
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (4 марта 1996) — за заслуги в области экономики и многолетний добросовестный труд
 Орден «За служение Отечеству» III степени (2006)
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (9 октября 2007) — за большой вклад в реализацию внешней политики Российской Федерации
 Почётная грамота Правительства Российской Федерации
 Орден Дружбы
 В некоторых СМИ сообщалось, что накануне отзыва из Латвии, В. Калюжный может быть удостоен высшей латвийской награды — ордена Трёх Звёзд III степени, однако по просьбе депутатов Сейма это награждение не состоялось.
 Памятная медаль А. М. Горчакова (2008, МИД РФ)
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского III степени (2008, РПЦ) — «за внимание к трудам на благо Церкви и Отечества и в связи с 60-летием со дня рождения»

Дипломатический ранг 
Чрезвычайный и полномочный посол (24 апреля 2003)

Примечания

Ссылки 
 Список послов СССР и России в Латвии
 Биография до 2000 г.
 Архив журналиста. Калюжный В. И. 
 Биография Виктора Калюжного на towiki.ru

Министры топлива и энергетики Российской Федерации
Заместители министра иностранных дел Российской Федерации
Послы Российской Федерации в Латвии
Специальные представители Президента Российской Федерации